Nereidavus beetleae är en ringmaskart som beskrevs av Pinto och Purper 1974. Nereidavus beetleae ingår i släktet Nereidavus, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
beetleae